Häradsösjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Häradsösjön (Kävsjö socken, Småland), sjö i Gnosjö kommun, 
Häradsösjön (Åkers socken, Småland, 635418-139142), sjö i Gnosjö kommun och Vaggeryds kommun,  (10,9 ha)
Häradsösjön (Åkers socken, Småland, 635520-139115), sjö i Gnosjö kommun,  (21 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn